Колера ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда. Занимает площадь 24,21 км². Население — 576 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 74 км.

История 
Город основан в 1936 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento de Colera
 Veranear y vivir en Colera
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d'Estadística de Catalunya
 Mapa de Colera en Google Maps

Населённые пункты Жироны
Муниципалитеты Жироны